Ива́н Лавро́в:
 Лавров, Иван Александрович (1871—1942) — русский финансист,  комиссар Иркутской губернии Российского государства.
 Лавров, Иван Васильевич (1803—июнь 1869 или 1804—1870) — русский агроном-самоучка.